Лене Марлин (, родилась 17 августа 1980 года в Тромсё, Норвегия) — норвежская поп-певица и автор песен.

Карьера 
Первоначально Марлин записывала песни собственного сочинения для друзей и родственников. Летом 1997 года NRK, крупнейшая радиостанция Норвегии, получила кассету с записями песен в её исполнении, что и послужило началом карьеры для исполнительницы.

12 октября 1998 года в свет вышел первый сингл Марлин — Unforgivable Sinner, который сразу же взлетел на вершину норвежских чартов, продержавшись там 8 недель. Сингл стал также самым быстро раскупаемым в истории Норвегии.

Второй сингл Марлин Sitting down here стал хитом во многих странах Европы. Первый альбом певицы «Playing My Game» разошёлся мировым тиражом около 2,5 млн экземпляров, достигнув в нескольких европейских странах статуса платинового. Простой стиль Лене Марлин, тексты её песен, затрагивающие жизнь каждого человека, и лёгкая музыка сделали её имя известным. В 1999 году на церемонии награждения MTV Марлин получила приз как лучший скандинавский исполнитель.

После бурного начала карьеры в творчестве певицы произошла пауза, продолжавшаяся до 2003 года, когда в свет вышел её второй альбом, «Another Day». Первый сингл с нового альбома «You Weren’t There» занял первые места в чартах Норвегии и Италии, был также тепло встречен другими жителями континента. Однако повторить успех своего дебютного альбома Марлин не удалось: продажи второго альбома достигли только одномиллионной отметки.

В 2005 году Марлин выпустила свой третий альбом «Lost In A Moment», первым синглом с которого стала песня «How would it be».

В 2009 году вышел четвёртый альбом «Twist the Truth»

Лене является соавтором песни «Good Girl Gone Bad» певицы Рианны.

Личная жизнь 
В июне 2020 года Марлин объявила в Instagram, что ждёт ребёнка от своего бойфренда Каре Конради. В октябре у них родилась дочь.

Дискография 
Альбомы
 Playing My Game (1999) — мировой тираж составил 2,5 млн копий.
 Another Day + DVD (2003) — мировой тираж 1 млн копий.
 Lost in a Moment (2005) — мировой тираж 0,5 млн копий.
 Twist the Truth (2009)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Итальянский сайт

Певцы и певицы Норвегии
Лауреаты премии Spellemannprisen